Orta – jezioro polodowcowe we Włoszech
 Orta Nova – miejscowość i gmina we Włoszech
 Orta San Giulio – miejscowość i gmina we Włoszech 
 Orta Cami – meczet w Bakczysaraju na Półwyspie Krymskim
 Orta di Atella – miejscowość i gmina we Włoszech
 Orta oyunu – tradycyjny turecki teatr
 Panzer Dragoon Orta – gra wideo typu rail shooter
 Alena Orta – kubańska siatkarka grająca jako środkowa
 Luis Orta – kubański zapaśnik walczący w stylu klasycznym
 Ricardo César Orta − wenezuelski bokser

Zobacz też  

 Ort
 Orte